Miejscowości w USA:
 Medfield – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
 Medfield – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
Gminy w USA:
 Medfield (ang. Medfield Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk